Kremna – wieś w Bośni i Hercegowinie, w Republice Serbskiej, w gminie Prnjavor
 Kremna – wieś w Serbii, w okręgu zlatiborskim, w mieście Užice
 Kremna – wieś na Słowacji położona w kraju preszowskim, w powiecie Lubowla